Ropice může být:
 Ropice – obec v okrese Frýdek-Místek
 Ropice (zámek) – barokní stavba v obci Ropice
 Ropice (Moravskoslezské Beskydy) – hora v Beskydech (1083 m n. m.), asi 12 km jihojihovýchodně od vsi Ropice
 Ropice (přírodní rezervace) – chráněné území v okolí výše uvedené hory v CHKO Beskydy

Podobné výrazy 
 Ropičanka – potok pramenící na hoře Ropice a protékající obcí Ropice
 Ropička – hora a horská chata

Externí odkazy